Niemcy:
 Gorsleben - dzielnica An der Schmücke
 Gorsleben - część gminy (Ortsteil) Salzatal w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiece Saale

Osoby:
 Rudolf John Gorsleben - niemiecki ezoteryk